Marieville är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Marieville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Marieville är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Marieville sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Collines Montérégiennes,  meter över havet,  km nordost om Marieville. Runt Marieville är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saint-Jean-sur-Richelieu,  km sydväst om Marieville.

Trakten runt Marieville består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Marieville (lungsod)